Weiding ist der Name folgender Orte:

 Weiding (Landkreis Cham), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Weiding (Landkreis Schwandorf), Gemeinde im Landkreis Schwandorf, Bayern
Gemeindeteile:
 Weiding am Wald, Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weiding (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Weiding (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Weiding (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weiding (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Weiding (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weiding (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weiding (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weiding (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Weiding (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Weiding (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Weiding (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Weiding (Gemeinde Sipbachzell, Ortschaft Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Weiding (Gemeinde Sipbachzell, Ortschaft Leombach), Ort bei Leombach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Weiding ist der Familienname folgender Personen:
 Lily Weiding (1924–2021), dänische Film- und Theaterschauspielerin

Siehe auch: 
 Weidling
 Weidig
 Weidingen